RTD ist die Abkürzung für:

 ready to drink, dt. trinkfertig, für Getränkeverpackungen, aus denen direkt konsumiert werden kann
 Realtime-Decision(-System), ein IT-System für die Mitarbeiter eines Callcenters
 Referee Technical Decision, Kampfurteil beim Boxen nach Aufgabe eines Kämpfers zwischen den Runden
 Regional Transportation District, der Verkehrsbetrieb der Region Denver, der Buslinien und die Denver Light Rail betreibt
 Resonanztunneldiode, eine Bauart der Dioden
Resistance Temperature Detector englisch für einen Widerstandssensor mit linearer Kennlinie auf Reinmetallbasis wie Platin.
 Resistance Temperature Device, englisch für Widerstandsthermometer
 Research Technology & Development, die Generaldirektion Forschung der EU/EK
 Returned to Duty, angegeben im Zusammenhang mit WIA (Wounded in Action), für Soldaten die nach einer Verletzung innerhalb von 72 Stunden wieder im Gefecht zurückgekehrt sind
 Round Table Deutschland, eine Wohltätigkeitsorganisation
 Round Trip Delay, ein Maß für die Netzwerkzugriffsgeschwindigkeit
 Russell T Davies, walisischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor

RTD